Max Hess (1877-1969) – ginnasta e multiplista statunitense
 Max Hess (1996) – triplista tedesco